Полупанов — русская фамилия.

 Известные носители
 Полупанов, Андрей Васильевич (1888—1956) — советский военный деятель, участник Гражданской войны.
 Полупанов, Виктор Андреевич (род. 1946) — советский хоккеист.
 
 Полупанов, Игорь Павлович (1943—2010) — советский и российский военачальник, генерал-лейтенант, кандидат военных наук.

См. также